

Patronyme 

 Aino Kannisto (1973 - ), photographe et artiste finlandaise.
 Mika Kannisto (1969 - ), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
 Sanna Kannisto (1974 - ), photographe finlandaise.